Чулковский сельсовет

 Чулковский сельсовет — в Вачском районе Нижегородской области
 Чулковский сельсовет — в Раменском (1929—1959, 1960—1963, 1965—1994) и Люберецком (1959—1960, 1963—1965) районах Московской области